Parareptilia ("ao lado dos répteis") é uma subclasse ou clado de répteis que é definido de várias maneiras como um grupo extinto de anapsídeos primitivos. Se o termo é válido depende da posição filogenética das Testudinatas, das relações que para outros grupos de répteis ainda são incertas.

O nome Parareptilia foi cunhado por Olson em 1947 para se referir a um grupo extinto de répteis do Paleozoico, ao contrário do resto dos répteis ou Eureptilia (répteis verdadeiros).

O nome caiu em desuso, até que foi revivida por estudos cladísticos, com relação com as Testudinatas. Gauthier, em 1988, desde as primeiras definições filogenética para os nomes de táxons amniotas, inclusive coloca os sauropsídeos como clado pai para Reptilia, e argumentou que cladisticamente a Captorhinida e Testudinatas eram grupos irmãs, que constituem o clado Anapsida (em um contexto muito mais limitada do que a definição dada pelo Romer em 1967). Um nome tinha que ser encontrada para os vários répteis do Permiano e Triássico e a pouco incluídos nos anapsídeos, e pararépteis foi o escolhido. No entanto, eles não se sentiam confiantes o suficiente para classificar a Parareptilia como um táxon formal. Seu cladograma foi o seguinte:

Laurin Reisz em 1995 apresentou um cladograma diferente, em que é dividido em Parareptilia (agora um táxon formal) e Eureptilia. Captorhinida é transferido para Eureptilia e Parareptilia inclui tanto precoce anapsida répteis e tartarugas, mas não Captorhinida e Protorothyrididae. Os Mesosaurus são colocados fora de ambos os grupos, como o táxon irmão dos répteis (mas ainda sauropsida). O táxon tradicional dos Anapsida é rejeitado como parafilético. Isto dá a seguinte:

Em contraste, Rieppel, 1994 e 1995; Rieppel & deBraga, 1996; e deBraga & Rieppel, 1997 têm argumentado que as tartarugas são realmente relacionados com Sauropterygia e, portanto, são diapsidas. As afinidades diapsidas das tartarugas têm sido fortemente confirmada pela filogenia molecular (por exemplo, Zardoya e Meyer, 1998; Iwabe em 2004;. Roos em 2007;. Katsu em 2010). Isto faria Parareptilia um clado totalmente extinto. No entanto, esta hipótese não foi aceita por todos os paleontólogos de vertebrados, e Benton 2000, 2004, manteve a classe tradicional Anapsida para o pararépteis e tartarugas.

Bibliografia 
 , 3ª ed., 2004 ISBN 0632056371
 
 
 
 </ref>
 
 
  (abstract)
 
 
 
 
 
 </ref>

Ligações externas 
 Parareptilia
 re Reptilian Subclass Parareptilia?- Dinosaur Mailing List archives

Répteis extintos